Saint-Germain-des-Fossés - Nîmes-Courbessac
Ligne de Saint-Germain-des-Fossés à Nîmes-Courbessac